Казаки в Турции — группа потомков  казаков-некрасовцев, проживавшая на территории Турции до 1962 года. По вероисповеданию — христиане-старообрядцы. Говорили на диалекте русского языка. Численность казаков в Турции составляла более 5 000 человек.

Расселение 
Некрасовцы — группа донских казаков, участников восстания Кондратия Булавина во время правления Петра I Великого. После подавления восстания отступили на Кубань, а в 1737 году перебрались в район дельты Дуная. Здесь они оказались соседями ушедших за Дунай запорожцев. Часть группы поселилась в городе Констанца, в Румынии на побережье Чёрного моря. 

В условиях соперничества, доходившего до необъявленной войны, с запорожцами в конце XVIII века начинается очередной исход некрасовцев, с дельты Дуная на юг. К 1827 году основная община сосредотачивается на берегах озера Майнос в Анатолии.

В 1883 году еще одна группа из Румынии переехала в Анатолию. Вначале она поселится на острове Мада на озере Бейшехир, затем на берегу озера Акшехир в Центральной Анатолии.

По состоянию на 1927 год в Турции было три казачьих станицы: Эски Казаклар (позже официально переименовано в Коджагёль) на юго-западном побережье озера Маньяс, Ени Казаклар на северном побережье того же озера в провинции Балыкесир и Казак на восточном побережье озера Акшехир в провинции Конья. Их основным занятием было рыболовство.

В 1927 году жители Ени Казаклар покинули Турцию. В 1962 году казаки из Эски Казаклар эмигрировали в СССР, а казаки из Казак в США.

Ссылки 
 Servet Somuncuoğlu, Don Kazakları, TİMAŞ Yayınları, Istanbul 2004. (ISBN 975-362-985-0)
 Peter Alford Andrews, Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1989. (ISBN 3-89500-297-6)

Народы Турции